Серге́й Ко́зырев:
 Козырев, Сергей Алексеевич (епископ Григорий; 1882—1937) — епископ Русской православной церкви.
 Козырев, Сергей Вадимович (род. 2002) — российский борец вольного стиля.
 Козырев, Сергей Валентинович (род. 1953) — актёр.
 Козырев, Сергей Владимирович (род. 1968) — российский математик.
 Козырев, Сергей Картерьевич (1938—2010) — советский и российский учёный, специалист по электрическим приводам.
 Козырев, Сергей Фёдорович (1924—1943) — Герой Советского Союза (посмертно).